Кубок мира по бобслею 2011—2012 — серия международных соревнований в мужском и женском бобслее, а также в мужском и женском скелетоне. Соревнования включают в себя выступления в мужских четверках, мужских двойках, женских двойках, мужском скелетоне и женском скелетоне. По результатам выступлений ведётся рейтинг спортсменов. В мужском бобслее ведется и зачет очков в комбинации — сумме очков в четверках и двойках. Спонсором сезона 2011/12 стала компания Viessmann. Сезон 2011—2012 начинается 2 декабря 2011 в ,Австрия и заканчивается 11 февраля 2012 в Калгари, Канада. Кубок мира организован Международной федерацией бобслея и тобоггана. В конце сезона победителю в общем зачёте Кубка мира вручается денежный приз и хрустальный кубок (хрустальный глобус).

Календарь 
Сезон 2011—2012 проводился в 8 этапов. Формально, 9-м был Чемпионат Мира в Лейк-Плэйсиде, который и завершил сезон.

Результаты

Мужчины «двойка»

Мужчины «четвёрка»

Женщины «двойка»

Заработанные очки

Мужчины «двойка»

Мужчины «четвёрка»

Женщины «двойка»

Происшествия 
5 января 2012 года в Альтенберге экипаж канадского бобслеиста Кристофера Спринга перевернулся во время тренировочного заезда перед началом четвёртого этапа Кубка мира по бобслею и скелетону. Трое спортсменов получили тяжёлые травмы и были госпитализированы. Сборная Канады по бобслею приняла решение об отказе от участия в четвёртом этапе Кубка мира по бобслею после этой аварии.

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация бобслея и тобоггана
 Трансляции этапов Кубка мира по бобслею и скелетону на FIBT live TV

2011/2012
Зимние виды спорта в сезоне 2011/2012